Domingues ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Domingues, Künstlername des mosambikanischen Fußballspielers Elias Gaspar Pelembe
 Adauto Domingues (* 1961), brasilianischer Hindernis-, Mittelstrecken- und Langstreckenläufer
 Adelina Domingues (1888–2002), kap-verdisch-amerikanische Supercentenarian
 Afonso Domingues, portugiesischer Baumeister der Gotik
 Armando Esteves Domingues (* 1957), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Angra
 Dario Domingues (1954–2000), argentinischer Weltmusik-Künstler
 Joaquim Domingues de Oliveira (1878–1967), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Florianópolis
 João Domingues (* 1993), portugiesischer Tennisspieler
 Leandro Domingues (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Manuel Pelino Domingues (* 1941) portugiesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Santarém
 Mika Domingues (* 1991), portugiesischer Fußballtorwart
 Milene Domingues (Milene Domingues Nazário de Lima; * 1979), brasilianische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Domínguez
 Domingue